Seznam brigad z zaporedno številko 70.

Seznam 
 Pehotne
 70. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)
 70. mehanizirana brigada (ZSSR)

Glej tudi